CXN steht für:
 China Southwest Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Flughafen Qandala (IATA-Code), Flughafen von Qandala, Somalia

Abkürzung